Chimbarongo kan syfta på:

Chile 

 Chimbarongo (kommun), Región de O'Higgins, Provincia de Colchagua, 
 Chimbarongo (ort), Región de O'Higgins, Provincia de Colchagua,